Wincor ist der Familienname folgender Personen:

 Ilse Wincor, österreichische Musikerin und Professorin an der Universität für Musik und darstellende Kunst Wien

Siehe auch:
 Wincor Nixdorf AG, Hauptsitz in Paderborn, Anbieter von IT-Lösungen und Services für Retailbanken und Handelsunternehmen